Луций Папирий Красс (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Папириев, консул 436 и 430 годов до н. э.

Коллегой Луция Папирия по первому консульству был Марк Корнелий Малугинский. Главными событиями 436 года до н. э. стали набег на земли вейян и фалисков, чума и тяжба, затеянная народным трибуном Спурием Мелием. Последний, вероятно, родственник Мелия, убитого по приказу диктатора Луция Квинкция Цинцинната тремя годами раньше, попытался оспорить законность этой казни, но безуспешно.

В 430 году Луций Папирий стал консулом во второй раз (совместно с Луцием Юлием Юлом). Консулы приняли важный закон, устанавливавший максимальный размер штрафов, поскольку узнали, что такая инициатива готовится народными трибунами, и решили их опередить.

В 424 году до н. э. Луций Папирий стал цензором вместе со своим коллегой по второму консульству.

Примечания 

Папирии